Влади́мир Ви́кторович Ко́лесов (10 апреля 1934 — 15 мая 2019) — советский и российский лингвист-русист. Доктор филологических наук (1969), профессор (1973). Почётный профессор СПбГУ (2018). Профессор и заведующий кафедрой русского языка филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета (1979—2006). Лауреат университетских премий за лучшие научные работы (1973; 1989; 1999) и за педагогическое мастерство (1988), заслуженный деятель науки Российской Федерации (1999), действительный член Гуманитарной академии.

Биография 
В 1957 году окончил отделение русского языка и литературы Ленинградского государственного университета по специальности «филолог-русист». В 1960 году там же окончил аспирантуру под руководством М. А. Соколовой и 1962 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата филологических наук по теме «К исторической фонетике новгородских говоров». В 1969 году в ЛГУ имени А. А. Жданова защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора филологических наук по теме «Именная акцентуация в древнерусском языке».

В 1962—1964 годах — ассистент, в 1964—1971 годах — доцент, с 1971 года — профессор и в 1978—2006 годах — заведующий кафедрой русского языка СПбГУ. В 1966 году присвоено учёное звание доцента, в 1973 году — профессора.

Дочери: Дарья и Наталия — филологи, преподаватели СПбГУ.

Научная деятельность 
В сферу исследовательских интересов В. В. Колесова входили: фонология и акцентология, историческая грамматика и стилистика, лексикология и лексикография, философия языка, культура языка и история языкознания; с 1960 года читал университетские курсы по истории языка, сравнительной грамматике, философии языка и ментальности, исторической стилистике, лингвистической герменевтике, риторике и культуре речи (прагматике).

Автор более 500 работ разного жанра. Последовательно полемизировал с московской школой историков русского языка (А. А. Зализняк, Б. А. Успенский, В. М. Живов, А. М. Молдован и др.)

Монографии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наиболее значительные и актуальные статьи опубликованы в сборниках:
 «Жизнь происходит от слова…» (СПб., 2001),
 Слово и дело (СПб., 2001),
 Философия русского слова (СПб., 2002),
 История русского языкознания.

Издавал древнерусские тексты, описывал и исследовал их в книгах:
 Мудрое слово Древней Руси. М., 1989. «Сокровища древнерусской литературы»
 Домострой (три различные версии текстов: М. , 1990; 1991; 1994 «Литературные памятники».
 Жизнь и житие Сергия Радонежского (М., 1991), а также многочисленные тексты в «Памятниках литературы Древней Руси» и в «Библиотеке литературы Древней Руси».

Редактировал и издавал сборники трудов и межвузовские сборники. Редактор-составитель Словаря русской ментальности и Словаря к произведениям Кирилла Туровского, которые готовятся к изданию.

Редактирование, коллективные сборники и монографии 
В соавторстве активно участвовал в создании монографий:
 Именное склонение в славянских языках XI—XIV веков (ч.1 -Л., 1974; ч,2 -Л., 1977)
 Русская диалектология (три издания, М., 1972; 1990; 1998).

Список трудов опубликован:
 Библиографический указатель по славянской филологии: Проф. Колесов Влад. Викт. Самарканд, 1988;
 Динамика русского слова. СПб, 1994 (Библиография за 1988—1994 гг.)

Примечания

Литература 

 Морозова Е. А. Колесов Владимир Викторович — профессор Ленинградского (Санкт-Петербургского) университета // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 9. Язык и литература. — 2009. —  Вып. 4. — С. 266—267.
 Садова Т. С., Черепанова О. А. Профессор Санкт-Петербургского государственного университета В. В. Колесов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 9. Язык и литература. — 2014. —  Вып. 3. — С. 5—7.

Ссылки 
 Сайт, посвященный жизни и творчеству В.В. Колесова
Биографический очерк
 Кафедра русского языка факультета филологии и искусств Санкт-Петербургского государственного университета

Лингвисты СССР
Лингвисты России
Историки языка
Русисты
Выпускники филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Почётные профессора Санкт-Петербургского государственного университета
Почётные доктора университетов Венгрии